Incorporazione – in ambito etno-antropologico, processo che porta a somatizzare la cultura e ad agire su di essa attraverso il proprio corpo
 Incorporazione – in diritto societario, processo riguardante la fusione societaria
 Incorporazione – procedura di ingresso e legame teologico e giuridico che s'instaura per i laici all'interno della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei (Opus Dei), distinta dall'incardinazione che riguarda, invece, il legame tra chierico (presbitero o diacono) e Chiesa cattolica (diocesi)